Feira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Feira de Santana, ort, Bahia,

Portugal 

 Feira (kommunhuvudort), Aveiro, Santa Maria da Feira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar